Skapanior (Scapania) är ett släkte av bladmossor. Skapanior ingår i familjen Scapaniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor